Ornithocheiromorpha — викопна група птерозаврів, що існувала з початку ранньої крейди до початку пізньої крейди (валанжин/беріас-турон, бл. 140–92.5 млн років тому). Рештки орнітохейроподібних зустрічаються чи не на всіх континентах, не було виявлено їх тільки в Антарктиці. Єдина група зубастих птерозаврів відома з пізньокрейдових покладів (ктенохазматид пізніших за альбського Pterodaustro не відомо, так само як і нептеродактилоїдних птерозаврів пізніших за анурогнатида Vesperopterylus).

Класифікація 

Було визначено Andres et al. (2014) як найширша клада, що включає Ornithocheirus simus але не Pteranodon longiceps.

Нижче наведену кладограму засновано на результатах отриманих Martill & Andres (2018):

Палеобіологія 

Значна частина представників групи - рибоїдні (до прикладу, Anhanguera, Tropeognathus, Serradraco), деякі, ймовірно, включали до свого раціону й безхребетних (зокрема, Lonchodraco, Coloborhynchus). На фоні своїх повітряних рибоїдних (чи інакше залежних від води в якості джерела їжі) родичів виділяються Istiodactylidae, що вважаються спеціалізованими падальниками.

Примітки 

Птерозаври крейдового періоду
Pteranodontoidea